Caro poate fi:

 Caro, companie din grupul, Alliance Royal
 Royal Caro
 Apărarea Caro-Kann

 Nume de familie
 Juan Ramón López Caro

 Caro, Morbihan
 Caro, Pyrénées-Atlantiques

Nume de familie spaniole
Nume de familie evreiești